Хэпгуд () — английская фамилия.

Известные носители 
 Хэпгуд, Изабель (1851–1928) — американский экуменист, писатель и переводчик русских и французских текстов.
 Хэпгуд, Чарльз Хатчинс (1904—1982) — американский учёный, известный как автор ряда маргинальных теорий.
 Хэпгуд, Эдди (1908—1973) — английский футболист, игравший на позиции защитника.